Твердохлібов (Твердохлібова) — російське прізвище. Відомі носії:

 Твердохлібов Арсеній Савелійович (1914—1952) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1943).
 Твердохлібов (Сташевський) Владислав Станіславович ( 1974) - російський естрадний поп-виконавець.
 Твердохлібов Олександр Дмитрович (1840—1918) — український краєзнавець.

 Твердохлібова Любов Порфирівна (1909—2002) — український режисер-документаліст.

Див. також 
 Твердохліб

Російські прізвища